Olveston (Gloucestershire), een plaats in Glouchestershire, Verenigd Koninkrijk
 Olveston (Montserrat), een dorp in Montserrat